Васи́лий Ива́нович Ши́шкин:
 Шишкин, Василий Иванович (1780—1845) — русский конезаводчик из крепостных, соратник и ученик графа Орлова, управляющий Хреновским конным заводом.
 Шишкин, Василий Иванович (1914—1992) — гвардии полковник, Герой Советского Союза.